Patrokluskirchen bzw. Patrokluskapellen sind Kirchengebäude, die dem hl. Patroclus von Troyes geweiht sind. Bekannte Patrokluskirchen sind unter anderem:
 Patrokluskirche (Kirchhörde) (ev.)
 St. Patrokli (Kirchhörde), kath. Pfarrkirche, ebenfalls in Kirchhörde
 St.-Patrokli-Dom in Soest